Tau Hydri pode se referir a:
Tau1 Hydri
Tau2 Hydri